El término conmutador puede referirse a:

 El conmutador de red, un dispositivo de red analógico de lógica de interconexión de redes de computadoras.
 El conmutador de redes de comunicaciones, utilizado en telefonía, un aparato que conecta a dos usuarios de una red.
 El conmutador de dos operadores, usado en mecánica cuántica y en la teoría de Lie.
 El dispositivo conmutador, un tipo de dispositivo para instalaciones eléctricas o electrónicas que permite modificar el camino que deben seguir los electrones.
 El motor eléctrico conmutador, un interruptor eléctrico rotativo en ciertos tipos de motores y generadores eléctricos que periódicamente cambia la dirección de la corriente entre el rotor y el circuito externo.